Stanisław Jasiński – marszałek wileński
 Stanisław Jasiński – działacz niepodległościowy, 17 marca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Jasiński – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Jasiński (1891–1932) – pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego
 Stanisław Jasiński (1898–1940) – podoficer Wojska Polskiego, funkcjonariusz Policji Państwowej, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Jasiński – ksiądz katolicki, obecny przy ekshumacji ofiar zbrodni katyńskiej
 Stanisław Jasiński (1900–1984) – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pszczelarz
 Stanisław Konrad Jasiński (1913–1941) – porucznik pilot Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie), oficer 300 dywizjonu bombowego
 Stanisław Jasiński (1913–1981) – podpułkownik Wojska Polskiego, powstaniec warszawski
 Stanisław Jasiński (ur. 1937) – działacz partyjny, I sekretarz KW PZPR w Legnicy
 Stanisław Jasiński (ur. 1953) – wójt gminy Kodrąb, poseł na Sejm X Kadencji
 Stanisław Jasiński (ur. 1959) – jeździec, olimpijczyk z Moskwy 1980

Przypisy